Слово худо́жник имеет следующие значения:

 Деятель искусств — человек-художник в самом широком смысле слова.
 Художник — человек, создающий художественные образы в разных видах искусства.
 Живописец — занимается живописью.
 Художник-график — занимается графикой.
 Фотохудожник — занимается фотоискусством.
 Художник-мультипликатор
 Художник-мультипликатор рисованного фильма
 Художник-технолог
 Художник по текстурам
 Художник флота
 Художник (альбом)
 Художник (журнал)
 Художник (телевизионный сериал)